El príncipe Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina (; Madrid, 8 de marzo de 1962-Sevilla, 19 de agosto de 2016),  duque de Medinaceli, grande de España, fue jefe de la casa de Medinaceli, una de las familias aristocráticas más importantes de España. También ostentaba el título de príncipe de Hohenlohe-Langenburg (con tratamiento de Alteza Serenísima).

Vida y familia 
Nació en Madrid el 8 de marzo de 1962, hijo del príncipe Maximiliano Emanuel zu Hohenlohe-Langenburg e Yturbe, y de la  marquesa de Navahermosa y  condesa de Ofalia, Ana Luisa de Medina y Fernández de Córdoba, hija a su vez de la  duquesa de Medinaceli, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba.

El 2 de septiembre de 1996, poco después de casarse, cuando circulaba en moto por a la Carretera Nacional 340 entre Estepona y Marbella, sufrió un accidente de tráfico, al estrellarse contra la mediana, y quedó en coma, del que consiguió salir, pero con graves secuelas.

Trabajaba en la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y dirigía el patrimonio económico y cultural de la familia. El 1 de junio de 1996 se casó en Málaga con Sandra, nacida el 20 de diciembre de 1968, hija de Hans Carl Schmidt-Polex y de su esposa Karin Goepfer, y tuvieron dos hijos, Victoria Elisabeth (Málaga, 17 de marzo de 1997) y Alexander Gonzalo (Málaga, 9 de marzo de 1999). Se divorciaron en 2004.

Tras el fallecimiento de su abuela, la  duquesa de Medinaceli, el 18 de agosto de 2013, se convirtió en el heredero del ducado. El 15 de septiembre de 2014, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Real Carta de Sucesión en su favor. El 28 de octubre de 2014 solicita la sucesión en el ducado de Ciudad Real, de Alcalá de los Gazules, de Denia y de Camiña, el marquesado de Priego, de Aytona, de Torrecilla y de Camarasa, el condado de Santa Gadea, los nueve con Grandeza de España, por fallecimiento de su abuela Victoria.  Se reservó el derecho sobre los dos títulos de su madre para sus dos hijos, que sucedieron en 2016, y sobre otros 20 títulos sin Grandeza de su abuela Victoria.  

Falleció en Sevilla, el 19 de agosto de 2016, tras una larga enfermedad.

Títulos nobiliarios

Tratamiento 
Su Alteza Serenísima excelentísimo señor príncipe don Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina (1962-2014).

Su Alteza Serenísima excelentísimo señor príncipe don Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina, duque de Medinaceli (2014-2016).

Ancestros 

´</center>

Referencias

Enlaces externos 
 www.almanachdegotha.org 

Duques de Medinaceli
Fernández de Córdoba
Grandeza de España
Príncipes de Hohenlohe-Langenburg
Hohenlohe
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Sevilla